Kevorkian může být:

příjmení osob
 Aram Kevorkian – francouzský lední hokejista
 François Kevorkian – francouzský DJ a hudební producent
 Jack Kevorkian – americký lékař, patolog a propagátor eutanazie

ostatní
 Kevorkian (americká hudební skupina) – americká death/groovemetalová kapela
 Kevorkian (česká hudební skupina) – česká hardcore/metalcore kapela
 Kevorkian's Angels – americká crossover/thrashmetalová kapela